The Ultimate Fighting Championship Part II (später umbenannt in UFC 2: No Way Out) war eine Mixed-Martial-Arts-Veranstaltung der Ultimate Fighting Championship (UFC). Sie fand am 11. März 1994 in der Mammoth Gardens-Arena in Denver, Colorado, Vereinigte Staaten statt und wurde als Pay-per-View ausgestrahlt.

Veranstaltung

Hintergrund 
UFC 2 war die zweite von der UFC ausgetragene Veranstaltung nach UFC 1: The Beginning im November 1993. Wieder wurde ein Turnier-Format im K.-o.-System genutzt, diesmal jedoch mit 16, also doppelt so vielen Teilnehmern. Zudem wurde das Preisgeld für den Sieger dieses Turniers auf 60.000 US-Dollar angehoben.

Es wurden die gleichen Regeln wie bei UFC 1 angewendet. Somit gab es weiterhin keine Gewichtsklassen, Zeitbeschränkungen etc. Auch konnte ein Kampf weiterhin nur durch Knockout, Aufgabe oder Technischen Knockout nach Handtuch-Werfen aus der Ringecke eines Kämpfers entschieden werden. Die einzigen verbotenen Aktionen waren das Fassen in die Augen und das Beißen des Gegners.

„Titelverteidiger“ war als Sieger des Turniers von UFC 1 Royce Gracie.

Alberto Cerra Leon, David Levicki, Frank Hamaker, Fred Ettish,  Johnny Rhodes, Minoki Ichihara, Orlando Wiet, Ray Wizard, Remco Pardoel, Robert Lucarelli, Scott Baker, Scott Morris, Sean Daugherty und Thaddeus Luster gaben ihr Debüt in der UFC. Somit waren Gracie und Patrick Smith die einzigen Teilnehmer, die bereits bei UFC 1 gekämpft hatten. Zudem hatte Jason DeLucia in einem Alternativ-Kampf bei UFC 1, jedoch nicht im Turnier selbst gekämpft.

Auf Seiten der Offiziellen gab der bekannte MMA-Ringrichter John McCarthy sein UFC-Debüt. Ben Perry saß erstmals am Kommentatorenpult.

Verlauf 
Im Verlauf des 16-Mann-Turniers fanden insgesamt 15 Kämpfe statt. Dabei musste Frank Hamaker nach seinem eigentlich siegreichen Kampf in der ersten Runde gegen Thaddeus Luster durch den Reserve-Mann Fred Ettish ersetzt werden, da er aufgrund einer Verletzung nicht mehr kampffähig war.

Ins Finale drangen mit Gracie und Smith schließlich die beiden einzigen Kämpfer vor, die bereits an UFC 1 teilgenommen hatten. Dort konnte Gracie seinen Gegner nach einer Minute und 17 Sekunden durch Aufgabe besiegen. Somit gewann Gracie die ersten beiden Turniere der UFC und ist zudem bis heute der Einzige, der an einem Abend vier Kämpfe in der UFC gewinnen konnte.

Ergebnisse 
KO = Knockout; TKO = Technischer Knockout; SUB = Aufgabe durch Abklopfen.

Übersicht 

* Fred Ettish ersetzte Frank Hamaker, der aufgrund einer Verletzung ausschied.

Turnierbaum 

* Fred Ettish ersetzte Frank Hamaker, der aufgrund einer Verletzung ausschied.

Weblinks 
 UFC 2 auf der Website der UFC
 Ausführliche Geschichtsdarstellung

No Way Out
Sportveranstaltung 1994
Sportveranstaltung in Denver